Jeleč est un toponyme qui peut désigner :
Jeleč, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jeleč, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.